Lillälven kan syfta på:

 Lillälven, Dalarna – ett vattendrag i Sverige som mynnar i Dalälven, Dalarna
 Lillälven, Värmland – ett vattendrag i Sverige som mynnar i Byälven, Värmland